Aleksander Ostrowski (1988–2015) – polski narciarz, ratownik górski, wspinacz
 Aleksandr Nikołajewicz Ostrowski (1823–1886) – rosyjski dramaturg
 Aleksander Ostrowski (1810–1896) – właściciel ziemski, członek władz państwowych
 Aleksander Markowicz Ostrowski – ukraiński matematyk